Ха́ртманис () — латышская фамилия.

Известные носители:
 Хартманис, Алфред (1881—1927) — латвийский шахматист, победитель VI Конгресса Прибалтийского шахматного союза (1913).
 Хартманис, Артис — крупный латвийский бизнесмен.
 Хартманис, Мартиньш (1882—1941) — генерал Латвийской армии в 1932—33 гг.
 Хартманис, Томс (род. 1987) — латвийский хоккеист, нападающий.
 Хартманис, Юрис (1928—2022) — учёный в области теории вычислительных систем.